Scheickl ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Scheickl (* 1932), österreichische Schauspielerin
 Michael Scheickl (* 1957), österreichischer Komponist, Produzent und Chansonsänger

Siehe auch:
 Scheikl